Бро́нец () — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 8 км от административного центра гмины города Олесно и в 48 км от административного центра воеводства города Ополе.

История  
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета